Горичева — славянская фамилия; женская форма мужской фамилии .
 Горичева, Карина Хаважевна (род. 1993) — казахстанская тяжелоатлетка, выступающий в весовой категории до 63 кг.
 Горичева, Мария Матвеевна (1887—1967) — актриса театра и кино.
 Горичева, Татьяна Михайловна (род. 1947) — российская писательница, философ, богослов, защитница прав животных.